Сальвемини, Гаэтано:
 Сальвемини, Гаэтано (историк) (1873—1957) —  итальянский политический деятель, историк. 
 Сальвемини, Гаэтано (футболист) (род. 1942) — итальянский футболист и тренер.